Saikō no rikon (il miglior divorzio) è un dorama stagionale prodotto e mandato in onda in 11 puntare da Fuji TV nel 2013.

Trama 
Mitsuo e Yuka, dopo anni di matrimonio, decidono di divorziare: sembra che non siano più fatti l'uno per l'altra. La vicenda narra tutte le successive vicissitudini conseguenti a tale scelta.

Protagonisti 
 Eita Nagayama - Hamasaki Mitsuo
 Machiko Ono - Hamasaki Yuka
 Yōko Maki - Uehara Akari
 Gō Ayano - Uehara Ryo
 Miwako Ichikawa - Seta Tomoyo
 Satoru Matsuo- Seta Tsuguo
 Yuriko Ono - Arimura Chihiro
 Serina - Umino Nana
 Kaoru Yachigusa - Hamasaki Aiko

Episodi 
So much pain and suffering. Marriage is like being tortured for a long long time
If only you would just drop dead
The other couple's secret and truth
Why don't you just admit it already!? I've already come to realize this a long time ago!? You don't love me!
No, I'm not ever gonna say that you shouldn't cheat on others. Every guy feels that way one way or another. If I could, I would cheat!
Because men are childish, women end up like this. In the end, a wife has 2 choice, becoming a strict wife or a crying wife. It's so stupid. Being a husband and wife is such a joke
Even though I was the one who decided to break this off, I can't help but feel a bit lonely. But one day if I ever wanna see you, or if I ever want to talk to you...
Going out on the town, taking initiative and talking to someone you happen to meet, wanting to sleep with just anyone, what if you become that type of person... why not, shall we sleep with each other just this once?
I don't think that divorce is the worst case scenario. I think that it's the worst thing to be with someone you have no love or expectation for. The next time you marry, I hope that it is for the absolute best
Why don't you just become the child's father!? Isn't that the best way to get around the problem? It's not so much about the responsibility per se but shouldn't you look after them?
To be honest, it's so hard. I thought that marriage was a torture, but I was wrong. Marriage is like a food chain. I just shut up and wait to be eaten. Oh so much pain and suffering. It's 4 times harder

Sigla 
Yin Yang di Keisuke Kuwata

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale

Dorama